Crash Bandicoot — игра-платформер о приключении бандикута по имени Крэш, созданная компанией Naughty Dog исключительно для PlayStation. Выход игры состоялся: 9 сентября 1996 года в Северной Америке, затем, 8 ноября в Европе, и 6 декабря игра была выпущена в Японии. В роли распространителя выступили компании Sony Computer Entertainment и Universal Interactive Studios.

Игровой процесc 
Атаки Крэша сводятся всего к одной кнопке. Своим вращением (Tornado Spin) он может разбивать ящики, расставленные по пути, и убивать врагов. В игре представлено очень много видов противников и ящиков, к каждому из которых нужно будет искать подходящий ключик (например, красные ящики с пометкой TNT не стоит уничтожать своим вращением). В ящиках лежат фрукты вумпа, которыми может питаться герой по пути, дополнительные жизни, а также оберегающие маски. Кроме этого могут попадаться ящики с изображением буквы «C» () на гранях: если их разбить, то при потере жизни можно вернуться в то место, где был разбит ящик. Собрав все ящики на уровне и не потеряв ни одной жизни, вы удостоитесь драгоценного камня. После того как соберёте все камни, вам откроется секретная концовка. В игре есть множество бонусных уровней, где без труда можно подзаработать вумпы и жизней, а также встретиться с Тавной. Подойдя к ней, можно получить точку сохранения игры. Существуют также специальные усложнённые бонусы Кортекса и Брио. Пройдя первые, вы сможете добыть золотые ключики к секретным уровням, а пройдя вторые, вы не будете терять жизней на данном уровне в случае смерти Крэша.

Движения Крэша 
В частности, это прыжок — обязательное движение во всех платформерах. На приставке за это действие обычно отвечала кнопка «».
Вращение — как оговаривалось раньше, этим движением Крэш может расправляться со своими врагами, а также разбивать ящики, встречающиеся на пути.

Транспорт 
Дикий кабан — Крэш использует этого зверя как личный транспорт. Гонке на поросёнке посвящено несколько уровней в игре.

Сюжет 
Где-то на территории Австралии учёный Доктор Нео Кортекс проводит в своей лаборатории опыты над пойманным зверьком, Крэшем. Делает он это для того, чтобы осуществить свою мечту — создать армию и поработить весь мир. Он нацеливает на несчастного бандикута пушку, называемую Evolvo Ray, способный, по легенде, давать животным человеческие способности, но по некоторому стечению обстоятельств пушка не успевает завершить свой процесс и главный герой сбегает. По-видимому, вместо того чтобы Крэш возглавлял армию доктора Кортекса и часами размышлял над тактикой проведения его мечты в жизнь, бедняга наоборот лишается своих последних мозгов и теряет дар речи. Однако доктор оказывается не таким глупым, чтобы не учесть плана Б. Он похитил девушку Крэша, Тавну. В итоге Крэш выпрыгивает в окно и оказывается на берегу острова N.Sanity и тут завязывается начало игры. В спасении своей возлюбленной на протяжении всей игры Крэшу будет помогать некий дух, заточённый в облик маски — Aku Aku.
Игра насыщена разного рода юмором: даже смерти главного героя выглядят забавно.

Персонажи 
 Крэш Бандикут (Crash Bandicoot) — главный герой игры.
 Аку Аку (Aku Aku) — маска, которую можно найти в ящиках. Помогает Крэшу на протяжении всей игры. Даёт возможность совершить один промах.
 Тавна (Tawna)— девушка Крэша, похищенная Кортексом. Встречается на бонус-уровнях со сбором фруктов вампа и жизней.
 Доктор Нео Кортекс (Dr. Neo Cortex) — сумасшедший учёный, пытающийся захватить мир. Является главным антагонистом. Последний босс.
 Доктор Нитрус Брио (Dr. Nitrus Brio) — химик. Изобретатель Evolvo Ray. Предпоследний босс.
 Папу Папу (Papu Papu) — вождь аборигенов. Первый босс.
 Риппер Ру (Ripper Roo) — синий кенгуру. Второй босс.
 Коала Конг (Koala Kong) — коала-шахтёр. Третий босс.
 Pinstripe Potoroo (Пинстрип Потору)— потору-гангстер. Четвёртый босс.

Оценки

Примечания

Ссылки 
 Crash Bandicoot на сайте PlayStation.com
 Описание игры на сайте Crash-Mania 

Компьютерные игры 1996 года
Платформеры
Игры серии Crash Bandicoot
Игры только для PlayStation
Игры для PlayStation Network
Компьютерные игры, изданные Sony Interactive Entertainment
Компьютерные игры, разработанные в США